Magnocavallo – ovvero Francesco Ottavio Magnocavalli 
 Giorgio Magnocavallo – allenatore ed ex calciatore italiano
 Palazzo di Magnocavallo – palazzo di Napoli